La première saison de la série télévisée américaine TUFF Puppy débute aux États-Unis le  et s'achève le  sur Nickelodeon.

Au Canada, la série est diffusée depuis le  sur Nickelodeon, et en France, elle est diffusée depuis le  sur Nickelodeon.

Épisodes

Références 

Tuffpuppy1